Druso Julio César puede referirse a los siguientes artículos sobre personas que vivieron en el Imperio romano:

 Druso César (7-33), miembro de la familia imperial, hijo de Germánico y Agripina la mayor.
 Druso el Joven (14 a. C. - 23), noble romano, hijo de Tiberio, dos veces cónsul, heredero al trono y asesinado.